Мо́рис Кэ́мпбелл Ко́рнфорт (; ) — британский философ-марксист.

Биография 

Родился 28 октября 1909, в семье ,в Лондоне ().

Учился в , окончив её в 1925 году. Во время учёбы познакомился с Стивеном Спендером, который стал его другом.

В 1929 году окончил Университетский колледж Лондона Лондонского университета.

В 1931 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, где являлся единственным студентом выбравшим специализацию по логике, где его учителями были , Людвиг Витгенштейн и Джордж Эдвард Мур. В том же году выиграл трёхлетнюю исследовательскую стипендию Тринити-колледжа.

В 1931 году вступил в  Коммунистическую партию Великобритании, создав в Кембридже её первичную организацию. С 1933 года работал на постоянной основе в партийной организации Восточной Англии.

Будучи признанным негодным к военной службе по медицинским основания во время Второй мировой войны трудился сельскохозяйственным рабочим.

В 1950–1975 года — издательства , где посвятил много сил изданию собрания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

Был женат на сестре Джеймса Клугманна Китти.

Научная деятельность 
Начав в начале 1930-х годов последователем Людвига Витгенштейна и аналитическим философом, Корнфорт впоследствии стал ведущим идеологом Коммунистической партии Великобритании.

Выступал с критикой эстетических теорий своего однопартийца Кристофера Кодуэлла.

Работы 

 Food and Farming for Victory, Communist Party Pamphlet (1942)
 Science Versus Idealism: An Examination of "Pure Empiricism" and Modern Logic (1946)
 Dialectical Materialism and Science (1949)
 In Defense of Philosophy - Against Positivism and Pragmatism (1950)
 Science for Peace and Socialism (c.1950) with J. D. Bernal
 Dialectical Materialism (1952) Vol 1: Materialism & the Dialectical Method,  Vol 2: Historical Materialism, Vol 3: Theory of Knowledge, and later editions
 Readers' Guide to the Marxist Classics (1952)
 Rumanian Summer: A View of the Rumanian People's Republic (1953) with Jack Lindsay
 Philosophy for Socialists (1959)
 Marxism and the Linguistic Philosophy (1965)
 The Open Philosophy and the Open Society: A Reply to Dr. Karl Popper's Refutations of Marxism (1968)
 Communism and Human Values (1972)
 Rebels and Their Causes: Essays in honour of A. L. Morton (1978) editor
 Communism & Philosophy: Contemporary Dogmas and Revisions of Marxism (1980)

Переводы на русский язык

Примечания

Литература

Ссылки 

 Maurice Cornforth Archive 1909-1980 // Marxists Internet Archive

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Философы Великобритании
Марксисты
Члены Коммунистической партии Великобритании